

Geografia 
 Mayot – comune francese nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 Bernard Mayot – calciatore francese
 Deng Mayot – cestista sudsudanese
 Harold Mayot – tennista francese